Plusieurs personnalités portent le nom de Marchandeau :

Paul Marchandeau, ministre de la Troisième République ; 

Marcel Marchandeau, dit Touny-Lérys ou Touny-Léris, né le -, est un magistrat et poète français.

Homonymie de patronyme